Hensoldt ist der Name von

Personen:
 Moritz Hensoldt (1821–1903), Pionier der Optik
 Oskar Hensoldt, (1824–1900), Vermessungsingenieur in Weimar
 Max Hensoldt, (1852–1935), Generaloberarzt, Sohn von Oskar Hensoldt

Unternehmen:
 Hensoldt AG, 19. und 20. Jahrhundert, siehe Carl Zeiss Sports Optics
 Hensoldt AG, 21. Jahrhundert, siehe Hensoldt (Unternehmensgruppe)